Подводные лодки типа «Сауро» () — тип дизельных подводных лодок итальянского флота. Строились в 1974−1993 годах для замены лодок типа «Энрико Тоти». Все лодки были построены на верфи Fincantieri в Монфальконе. Имеются три группы, несколько отличающиеся ТТХ. Строились четырьмя сериями:

Представители

Группа I 

 S518 Nazario Sauro — закончена постройкой в 1980 — выведена из боевого состава (названа в честь Назарио Сауро),
 S519-Carlo Fecia di Cossato — достроена в 1980 — выведена — названа в честь итальянского командира подводной лодки времен Второй мировой войны, Карло Фечиа ди Коссато
 S520 Leonardo Da Vinci — достроена в 1982 — учебная до 10 июня 2010, списана (в честь Леонардо да Винчи)
 S521 Guglielmo Marconi — достроена в 1982 — выведена (в честь Гульельмо Маркони)

Группа II 
(также называется тип «Сальваторе Пелози»), или третья серия типа Sauro, с модернизированными системами боевого управления:
 S522 Salvatore Pelosi — достроена в 1988 — в строю — названа в честь итальянского командира подводной лодки Второй мировой войны и героя
 S523 Giuliano Prini — достроена в 1989 — в строю — названа в честь итальянского командира подводной лодки Второй мировой войны и героя

Группа III 
(также тип «Примо Лонгобардо»), четвертая, модернизированная серия типа Sauro :
 S524 Primo Longobardo — достроена в 1993 году — в строю — названа в честь итальянского командира подводной лодки Второй мировой войны и героя
 S525 Gianfranco Gazzana Priaroggia — достроена в 1993 году — в строю — названа в честь итальянского командира подводной лодки Второй мировой войны и героя Джанфранко Гаццаны Приароджи

Примечания 

Сауро
Сауро